Terlizzi ist der Name von
 Terlizzi, italienischer Ort in der Region Apulien

Terlizzi ist der Familienname von
 Christian Terlizzi (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Rodolfo Terlizzi (1896–1971), italienischer Fechter